Ženská čtyřhra Silicon Valley Classic 2022 probíhala v první polovině srpna 2022. Do deblové soutěže tenisového turnaje v San Jose hraného na tvrdém povrchu nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl chorvatsko-slovinský pár Darija Juraková Schreiberová a Andreja Klepačová, který do turnaje nezasáhl.

Číňanka Čang Šuaj usilovala o premiérový posun do čela deblové klasifikace, kde mohla vystřídat Mertensovou hrající na souběžně probíhajícím Citi Open. Před začátkem turnaje na ni ztrácela 10 bodů. Jistotu překonání Belgičanky by získala postupem do finále. Vyřazena však byla s Kuděrmetovovou v semifinále. Vzhledem k tomu, že i Mertensová prohrála ve washingtonském semifinále, zůstal minimální rozdíl 10 bodů po skončení nezměněn. 

Vítězem se stal čtvrtý nasazený čínský pár Sü I-fan a Jang Čao-süan, který ve finále zdolal nenasazené japonsko-tchajwanské duo Šúko Aojamová s Čan Chao-čching po dvousetovém průběhu 7–5 a 6–0. Obě šampionky si do žebříčku WTA připsaly 470 bodů a získaly po triumfu na BNP Paribas Open 2022 druhou společnou trofej. Sü I-fan na okruhu WTA Tour vybojovala dvanáctý deblový titul a pro Jang Čao-süan to bylo šesté takové turnajové vítězství.

Nasazení párů

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Silicon Valley Classic
Tenis v USA v roce 2022
WTA Tour 2022